Сокольский район — названия административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России:

 Сокольский район — административно-территориальная единица и муниципальные образование в Вологодской области.
 Сокольский район — административно-территориальная единица в Нижегородской области, которой соответствует муниципальные образование городской округ Сокольский